Железнодоро́жное муниципальное образование — муниципальное образование в России:

 Железнодорожное муниципальное образование — сельское поселение в Усольском районе Иркутской области.
 Железнодорожное муниципальное образование — городское поселение в Усть-Илимском районе Иркутской области.